Алекса́ндровка () — село в Мироновском районе Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 613 человек. Село занимает площадь 33,2 км².

Историческая справка 
Похилевич Л. И., Сказания о населенных местностях Киевской губернии»:

«К Богородичной церкви (с. Карапыши) приписана деревня Бутовка, недавно переименованная Александровкой. Она на левой стороне Расавы, в 2-х верстах от Карапышей Жителей об. пола 420.»

Местный совет 
Село Александровка — административный центр Александровского сельского совета.

Адрес местного совета: 08834, Киевская обл., Мироновский р-н, с. Александровка, ул. Ленина, 6.

Примечания

Ссылки 
 Александровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Мироновского района